Il termine caso d'uso ha diversi significati:

Caso d'uso – diritto
Caso d'uso – informatica